Международный аэропорт имени Джуанды (),  — гражданский аэропорт Индонезии, расположенный в небольшом городе Сидоарджо (округ Сидоарджо, Восточная Ява). Обслуживает коммерческие авиаперевозки округа и, главным образом, крупного города Сурабая. Аэропорт находится в 20 километрах к югу от Сурабаи.

Аэропорт носит официальное название в честь последнего премьер-министра Индонезии Джуанды Картавиджайи, который в своё время вынес предложение о строительстве этого объекта.

Международный аэропорт имени Джуанды занимает второе место в списке самых загруженных аэропортов страны по взлётам и посадкам воздушных судов (после столичного) и третье место по объёмам пассажирских перевозок среди всех коммерческих авиагаваней Индонезии (после столичного и международного аэропорта имени Куалы Наму). В 2010 году услугами международного аэропорта имени Джуанды воспользовалось более 11 миллионов человек, в 2013 году среднее число взлётов и посадок воздушных судов составляло около четырёхсот в сутки.

Аэропорт является собственностью государства и управляется подконтрольной правительству страны компанией PT Angkasa Pura I. Используется в качестве главного транзитного узла (хаба) авиакомпаниями Citilink, Garuda Indonesia, Indonesia AirAsia, Lion Air и Tigerair Mandala.

История 
7 декабря 1964 года на месте будущего аэропорта введена в строй авиабаза Национальной армии Индонезии, в дальнейшем приняв на обслуживание коммерческие рейсы. 24 декабря 1990 года состоялось официальное открытие здания международного пассажирского терминала, соответственно порт получил статус международного, приняв на обслуживание регулярные маршруты в Амстердам, Гуанчжоу, Кота-Кинабалу, Кучинг, Лондон, Манилу, Париж, Пекин, Перт, Сеул, Сидней, Сямэнь, Токио, Шанхай и Хошимин.

В феврале 2014 года ожидается открытие нового здания пассажирского терминала с максимальной пропускной способность в шесть миллионов человек ежегодно.

Инфраструктура 
Трёхэтажное здание основного пассажирского терминала было сдано в эксплуатацию 10 ноября 2006 года. В нём размещены зона внутренних авиалиний площадью 51 000 квадратных метров, зона международных авиалиний площадью 20 200 квадратных метров, а также 11 телескопических трапов. Максимальная пропускная способность терминала составляет 8 миллионов пассажиров ежегодно.

Международный аэропорт имени Джуанды расположен на высоте 3 метров над уровнем моря и эксплуатирует одну взлётно-посадочную полосу 10/28 размерами 3000х55 метров с асфальтовым покрытием. На территории аэропорта находится 15-этажная вышка контрольно-диспетчерского пункта и два двухэтажных грузовых терминала для местных и международных направлений с максимальной пропускной способностью в 120 тысяч тонн различных грузов ежегодно.

Статистика 

Ниже приведены статистические данные по международному аэропорту имени Джуанды за период с 1999 по 2013 годы. В 2013 году маршрут между городами Сурабая и Джакарта занял восьмое место в мире по количеству ежедневно совершаемых рейсов. В сутки по данному направлению выполнялось в среднем 123 рейса:

Авиакомпании и пункты назначения

Пассажирские терминалы

Прежние пункты назначения

Инциденты и авиапроисшествия 
 4 марта 2006 года. Самолёт McDonnell Douglas MD-82 авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс 8987 Джакарта-Сурабая, потерпел крушение при посадке в аэропорту назначения. После касания взлётно-посадочной полосы экипаж включил реверс двигателей, при этом не сработала обратная тяга левого двигателя, в результате чего самолёт развернуло вправо, произошёл выкат за пределы ВПП на дистанцию около 2100 метров. Никто из находившихся на борту людей не пострадал, лайнер получил значительные повреждения и был списан.
 1 января 2007 года. Boeing 737 (регистрационный KI-574) авиакомпании Adam Air, выполнявший регулярный рейс 574 из Сурабаи в Манадо, упал в море в районе провинции Западный Сулавеси. Погибли все 102 человека, находившиеся на борту.

 21 января 2007 года. Самолёт Boeing 737-300 (регистрационный PK-KKV) авиакомпании Adam Air, выполнявший регулярный рейс 172 из Джакарты в Сурабаю, получил значительные повреждения в виде переломленного фюзеляжа при посадке в аэропорту назначения. На борту находилось 148 человек, никто не погиб. После данного инцидента была инициирована проверка технического состояния всех самолётов Boeing 737 авиаперевозчика.
 13 августа 2010 года. Самолёт Airbus A330-300 (регистрационный B-HLL) авиакомпании Cathay Pacific, регулярный рейс 780 из Сурабайи в Гонконг. В течение всего полёта экипаж боролся с возникавшими проблемами в двигателях лайнера. При заходе на посадку в аэропорту назначения пилоты не смогли в полной мере контролировать тягу двигателей, в результате чего лайнер совершил приземление на высокой скорости и получил значительные повреждения. Расследованием установлена причина инцидента, состоявшая в заправке самолёта некачественным топливом в аэропорту Сурабая.

Примечания

Ссылки 

 PT. Angkasa Pura I: Juanda Airport 
 Официальный сайт международного аэропорта имени Джуанды
 
 

Аэропорты Индонезии
Аэропорты, названные в честь людей